Myzostoma horologium är en ringmaskart som beskrevs av Graff 1884. Myzostoma horologium ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
horologium